Ламотрек () — атолл в Тихом океане в архипелаге Каролинские острова. Является частью Федеративных Штатов Микронезии и административно входит в состав штата Яп.

География 
Атолл Ламотрек расположен примерно в 11 км к востоку от острова Элато.

Атолл вытянут на 11,5 км с северо-запада на юго-восток, и имеет ширину 6,5 км. При этом суша, занимающая всего 0,982 км², окружает лагуну площадью 32 км². Сам атолл разделяется на три острова:
 Фалаите (на северо-западе),
 Пугуэ (на северо-востоке),
 собственно Ламотрек (на юго-востоке).

Население 
Население по переписи 2000 года — 339 человек.

Примечания

Ссылки 
 Lamotrek Site on Triton Films

Острова Австралии и Океании
Каролинские острова
Острова штата Яп
Муниципалитеты штата Яп